Branco (Cláudio Ibrahim Vaz Leal) – brazylijski piłkarz
 Branco – przylądek w Ameryce Południowej